Martí Llauradó i Mariscot (Barcelona, 1903 - 1957), escultor noucentista català
 Martí Llauradó i Torné (Barcelona, 8 de gener de 1947), cantautor català membre del grup Els Setze Jutges